Терружен (Синтра) — район в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Терружен (Элваш) — район в Португалии, входит в округ Порталегре.